Syserť může být

 Syserť (město) – město ve Sverdlovské oblasti Ruské federace
 Syserť (řeka) – řeka ve Sverdlovské oblasti Ruské federace, pravý přítok Isetě